Nidia – variante del nome proprio di persona Nydia
 Nidia – wrestler statunitense